Mantler ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Mantler (1861–1937), deutsch-österreichischer Journalist
 Karen Mantler (* 1966), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Karl Mantler (1890–1965), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär, Politiker (SPÖ), Widerstandskämpfer gegen den Austrofaschismus und Häftling im KZ Buchenwald
 Lena Mantler (* 2002), deutsche Webvideoproduzentin und Influencerin, siehe Lisa und Lena 
 Leopold Mantler (1919–2011), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Lisa Mantler (* 2002), deutsche Webvideoproduzentin und Influencerin, siehe Lisa und Lena
 Ludwig Mantler (1861–1936), österreichisch-böhmischer Theaterschauspieler und Sänger
 Michael Mantler (* 1943), Jazz-Trompeter, Komponist, Bandleader und Produzent
 Otto Mantler (1880–19??), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann

Siehe auch:

 Mandler